Un secteur fortifié, appelé dans quelques cas « secteur défensif », est une subdivision d'une ligne fortifiée. Dans le cas de la ligne Maginot, il s'agissait des secteurs suivants :
Secteur fortifié des Alpes-Maritimes ;
 Secteur défensif d'Altkirch ;
Secteur fortifié du Bas-Rhin ;
Secteur fortifié de Boulay ;
Secteur fortifié de Colmar ;
Secteur fortifié de la Crusnes ;
Secteur fortifié du Dauphiné ;
Secteur fortifié de l'Escaut ;
Secteur fortifié de Faulquemont ;
Secteur fortifié des Flandres ;
Secteur fortifié de Haguenau ;
Secteur fortifié du Jura ;
Secteur fortifié de Lille ;
Secteur fortifié de Maubeuge ;
 Secteur défensif de Montbéliard ;
Secteur fortifié de Montmédy ;
Secteur fortifié de Mulhouse ;
 Secteur défensif du Rhône ;
Secteur fortifié de Rohrbach ;
Secteur fortifié de la Sarre ;
Secteur fortifié de la Savoie ;
Secteur fortifié de Thionville ;
Secteur fortifié des Vosges.